Příjmení Barbier nosí více různých osobností:

 Auguste Barbier (1805–1882) – francouzský básník
 Jules Barbier (1825–1901) – francouzský básník, spisovatel a operní libretista